Příjmení Hernandez nosí více významných osobností:

 Ally Brooke Hernandez (* 1993) – americká zpěvačka
 Laurie Hernandezová (* 2000) – americká sportovní gymnastka
 Patrick Hernandez (* 1949) – francouzský zpěvák

Související články 
 Hernández